Przyłęk (gromada w powiecie ząbkowickim)
 Przyłęk (gromada w powiecie zwoleńskim) (kozienicki/zwoleński)